YCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chetwynd (Canada)